Асаёнок:
 Асаёнок, Пётр Петрович (род. 1993) — белорусский тяжелоатлет.
 Асаёнок, Юлия Михайловна (Рипинская, род. 1994) — белорусская тяжелоатлтка.